Vargen kan syfta på:

 Vargen (musikgrupp) – svensk musikgrupp
 Vargen (stjärnbild) – en stjärnbild
 Vargen (seriefigur) – seriefigur i serierna om Bamse
 Vargen (företag) - före detta svensk konfektionsföretag (Regnklädersfabriken Vargen AB), baserat i Norrköping
 Vargen, Huddinge – civilförsvarsanläggning i Huddinge kommun
 Vargen (naturreservat) – naturreservat i Lycksele kommun
 Vargen, Esbo – ö i Finland
 Vargen, Småland – sjö i Västerviks kommun

Se även 
  – flera olika örlogsfartyg
 Varg (olika betydelser)
 Varg – rovdjur
 Kulturmagasinet Vargen - tidskrift utgiven 1973−1976
 Ensamma Vargen – samling av 30 soloäventyrsböcker skapade av Joe Dever
 Vargen och lammet – antik fabel efter Aisopos
 Peter och vargen – orkestralt verk och sagoberättelse av kompositören Sergej Prokofjev
 Stora stygga vargen – figur i folksagan Tre små grisar
 Var e vargen – rocklåt av Imperiet från 1986
 Vargen kommer – opera från 1997 av Hans Gefors och Kerstin Perski
 Den röda vargen – bok av Liza Marklund från 2003
 Den sista vargen – album från 1980 av James Hollingworth